Venere e Adone (Venus and Adonis) – poema di William Shakespeare del 1593
 Venus and Adonis – opera di John Blow del 1683
 Venus and Adonis – film del 1914 diretto da Otis Turner

Pagine correlate 
 Venere e Adone (disambigua)